Les Élections régionales de 1983 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1983) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1983
Vienne (land)
Avril 1983